Ли́берти (от англ. Liberty — свобода):

География 
 Либерти — округ штата Джорджия, США.
 Либерти — округ штата Монтана, США.
 Либерти — округ штата Техас, США.
 Либерти — округ штата Флорида, США.
 Либерти — остров в Верхней Нью-Йоркской бухте, где установлена статуя Свободы.
 Либерти — парк в штате Нью-Джерси.

Прочее 
 Либерти, Артур Ласенби (1843—1917) — британский коммерсант.
 «Либерти и Ко.» — лондонский универсальный магазин.
 «Либерти» — проект транспортных судов США времён Второй мировой войны.
 «Либерти» — стадион в Суонси.
 Либерти-Сити — вымышленный город в серии компьютерных и видеоигр Grand Theft Auto.
 Liberty City Stories
 Liberty — альбом группы Duran Duran.
 Liberty L-12 — американский авиационный поршневой двигатель.
 Jeep Liberty — автомобиль марки Jeep.
 Nissan Liberty — автомобиль марки Nissan.
 USS Liberty — американский военный корабль.

См. также 
 «Сестрички Либерти» — советский художественный фильм.